Marie-Thérèse Delafosse (1910-2000) artiste peintre
 Jean Charles Delafosse (1734-1791), peintre et architecte français ;
 Gabriel Delafosse (1796-1878), minéralogiste français ;
 Alexandre-Julien Delafosse (1801-1868), magistrat et homme politique français ;
 Maurice Delafosse (1870-1926), ethnologue, linguiste et administrateur colonial français ;
 Léon Delafosse (1874-1951), pianiste et compositeur ;
 Jules Delafosse (1841-1916), homme politique français ;
 Michel Delafosse (1943-), footballeur français ;
 Claude Delafosse (1951-), auteur et illustrateur français;
Gérard Delafosse (1952-), artiste contemporain;
Michaël Delafosse (1977-), homme politique français.